Vári Attila (1946) író
 Vári Attila (1971–2021) színész, szinkronszínész
 Vári Attila (1976) vízilabdázó